T63 peut désigner :
 Allison T63, désignation militaire du turbomoteur Allison Model 250 ;
 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres